Metropolitano puede referirse al

 adjetivo que designa lo perteneciente o relativo a una metrópoli, entendida tanto como ciudad de gran tamaño como la nación respecto de sus colonias.
 a un Ferrocarril metropolitano, sistema de transporte masivo de personas en ciudades de cierto tamaño;
 a Metropolitano, antigua denominación de la estación de Vicente Aleixandre del metro de Madrid (España);
 a Metropolitano, un antiguo consorcio ferroviario de Argentina;
 a Metropolitano, sistema de transporte urbano masivo de Lima (Perú);
 al Metropolitano de Tenerife, empresa de transportes de la isla de Tenerife (España);
 al Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo (Uruguay);
 al Stadium Metropolitano, antiguo estadio de fútbol del Club Atlético de Madrid entre los años 1923 y 1966 ubicado en el actual barrio de Ciudad Universitaria dentro del distrito de Moncloa-Aravaca;
 al Estadio Metropolitano, actual estadio de fútbol del Club Atlético de Madrid desde 2017 ubicado en el Barrio de Rosas dentro del distrito de San Blas-Canillejas;
 o bien a un obispo metropolitano, el puesto jerárquico de algunas iglesias cristianas;
 al Parque metropolitano.